Leptolalax är ett släkte av groddjur. Leptolalax ingår i familjen Megophryidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Leptolalax